El término arca (también, ARCA) puede designar:
 a un arcón o arca, un mueble para guardar objetos de valor;

 al Arca de la Alianza, un objeto sagrado de la tradición judía;
 al Arca de Noé, según el Antiguo Testamento, una embarcación construida por Noé durante el Diluvio Universal;
 a Arca, género de moluscos bivalvos, entre los que destaca la especie Arca noae;
 a Arca, una nave espacial de los transformers G1;
 a Julio Arca, un futbolista argentino;
 a Arca, una editorial uruguaya;
 a Arca, una productora venezolana de música electrónica;
 a ARCA, siglas del Automovile Racing Club of America, organización estadounidense de competiciones de automovilismo;
 a Arca, una parroquia en el sur del término municipal del ayuntamiento de La Estrada, (Pontevedra);
 a Arca, una parroquia española del municipio de El Pino, (La Coruña);
 al Arca vinaria, el tesoro público del Bajo Imperio romano.